Rohkamm ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Rohkamm (* 1942), deutscher Industriemanager
 Jobst Rohkamm (1923–???), deutscher Brigadegeneral